Lagarto - em inglês, lizard
Ou ainda:
Lizard (álbum) - de King Crimson
Cabo Lizard
Lagarto (Marvel Comics)

Desambiguação